Это список городов (town) и деревень Северной Ирландии. Города Арма, Лисберн и Ньюри имеют статус city.

Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) использует следующие определения:
 Town — население 4500 и более
 малый таун — население 4500-10000 человек
 средний таун — население 10000-18000 человек
 большой таун — население 18000-75000 человек
 Intermediate settlement — население 2250-4500 человек
 деревня — население 1000-2250 человек
 малые деревни, или хутора — население менее 1000 человек

Города выделены жирным.



A 
Агавари, Агадейви, Агадрамгласни, Агадрамси, Агагалон, Агагаскин, Агали, Аганлисс, Ахохилл, Актон, Алтайкираг, Алтамаскин, Алтнапонер, Алтибриан, Алтигаррон, Алтишахейн, Алтмор, Алтнагелвин, Амбра, Аннаклон, Аннабег, Аннамор, Аннанабо, Аннаилт, Аннагхью, Анналойст, Анналонг, Аннсборо, Антрим, Аппер Балте, Аппер Килтини, Ардбо, Ардгарван, Ардгласс, Ардинарайв, Ардмор, Ардстро, Арма, Армой, Арднаглас, Арднагуниог, Арни, Артиклав, Артигарван, Артикелли, Артикал

B 
Ballela, Ballerin, Ballinamallard, Ballintoy, Balloo, Баллибоги, Ballycarry, Ballycassidy, Балликасл, Балликлэр, Ballyeaston, Ballygalley, Ballygawley, County Tyrone, Ballygowan, Ballyhalbert, Ballyhornan, Ballykelly, County Londonderry, Ballykinler, Ballylesson, Ballylinney, Ballymacmaine, Ballymacnab, Баллимагарри, Ballymartin, Ballymaguigan, Баллимина, Баллимони, Баллинахинч, Ballynure, Ballyrashane, Ballyrobert, Ballyronan, Ballyrory, Ballyscullion, Ballyskeagh, Ballystrudder, Ballyvoy, Ballywalter, Balnamore, Banagher, Банбридж, Бангор, Bannfoot, Belcoo, Bellaghy, Bellanaleck, Bellarena, Belleek, Belleeks, Benburb, Bendooragh, Beragh, Bessbrook, Blackskull, Blackwatertown, Blaney, Bleary, Boho, Brackaville, Bready, Brockagh, Brookeborough, Broomhill, Broughshane, Bryansford, Buckna, Burnfoot, Burren, Бушмилс

C 
Caledon, Camlough, Campsey, Capecastle, Cappagh, Cargan, Carnalbanagh, Carncastle, Carnlough, Carnteel, Carrickaness, Каррикфергус, Carrickmore, Carrowclare, Carrowdore, Carrybridge, Карридафф, Castlecaulfield, Castledawson, Castlederg, Castlerock, Castlewellan, Charlemont, Clabby, Clady (Co. Londonderry), Clady (Co. Tyrone), Cladymore, Clanabogan, Claudy, Clogh, Clogher, Cloughey, Clonmore, Clonoe, Clough, Cloughmills, Coagh, Колайленд, Cogry, Колрейн, Collegeland, Комбер, Conlig, Connor, Кукстаун, Corbet, Corrinshego, Craigarogan, Крейгавон, Cranagh, Crawfordsburn, Creagh, Creggan, Crossgar, Crossmaglen, Crumlin, Cullaville, Cullybackey, Cullyhanna, Culmore, Culnady, Curran, Cushendall, Cushendun

D 
Darkley, Derryadd, Derrycrin, Derrygonnelly, Derryhale, Derrylin, Derrymacash, Derrymore, Derrynaflaw, Derrynoose, Derrytrasna, Derryvore, Dervock, Desertmartin, Doagh, Dollingstown, Donagh, Донахади, Donaghcloney, Donaghey, Donaghmore, Donegore, Dooish, Dorsey, Douglas Bridge, Даунхилл, Даунпатрик, Draperstown, Drinns Bay, Dromara, Дромор, Dromore (Co. Tyrone), Drumaness, Drumbeg, Drumbo, Drumintee, Drumlaghy, Drumlough, Drummullan, Drumnacanvy, Drumnakilly, Drumquin, Drumraighland, Drumsurn, Dunadry, Дундональд, Dundrod, Dundrum, Данганнон, Dungiven, Dunloy, Dunnamanagh, Dunnamore, Dunnaval, Dunseverick

E 
Edenaveys, Edenderry (Co. Down), Edenderry (Co. Tyrone), Ederney, Eglinton, Eglish, Эннискиллен, Erganagh, Eskra

F 
Feeny, Fintona, Fivemiletown, Florencecourt, Foreglen, Forkhill

G 
Galbally, Gamblestown, Garrison, Garvagh, Garvaghey, Garvetagh, Gawley's Gate, Gibson's Hill, Gilford, Gillygooly, Glack, Glebe, Glenarm, Glenavy, Glenmornan, Glenoe, Glenone, Glynn, Gortaclare, Gortin, Gortnahey, Goshedan, Gracehill, Grange Corner, Granville, Greencastle, Greenisland , Greyabbey, Greysteel, Groggan, Groomsport, Gulladuff

H 
Halfpenny Gate, Hamiltonsbawn, Helen's Bay, Hillhall, Hillsborough, Hilltown, Holywell, Холивуд

I 
Inishrush, Irvinestown

J 
Jonesborough

K 
Katesbridge, Keady, Kells, Kellswater, Kesh, Keshbridge, Kilbride, Kilcoo, Kildress, Килкил, Killadeas, Killaloo, Killay, Killead, Killeen, Killen, Killeter, Killinchy, Killough, Killowen, Killylea, Killyleagh, Killyman, Killywool, Kilmore (Co. Armagh), Kilrea, Kilroot, Kilskeery, Kinallen, Kinawley, Kircubbin, Knockcloghrim, Knockmoyle, Knocknacarry

L 
Lack, Landahaussy, Laragh, Largy, Ларн, Laurelvale, Lawrencetown, Letterbreen, Lettershendoney, Лимавади, Lisbellaw, Лисберн, Lislea, Lisnadill, Lisnarick, Lisnaskea, Longkesh, Loughbrickland, Loughgall, Loughgilly, Loughguile, Loughinisland, Loughmacrory, Loup, Lower Ballinderry, Лурган, Lurganare, Lurganure, Lurganville

M 
Macken, Macosquin, Madden, Maghaberry, Maghera, Magheraconluce, Марафелт, Magheralin, Magheramason, Magheramorne, Magheraveely, Maghery, Maguiresbridge, Markethill, Martinstown, Maydown, Mayobridge, Mazetown, Meigh, Middletown, Milford, Millbank, Mill Bay, Millisle, Milltown (Co. Antrim), Moira, Monea, Moneyglass, Moneymore, Moneyneany, Moneyreagh, Moneyslane, Monteith, Moortown, Moss-Side, Mountfield, Mountjoy, Mounthill, Mountnorris, Moy, Moygashel, Moylagh, Mullaghbawn, Mullaghboy, Mullaghbrack, Mullaghglass, Mullavilly

N 
Newbuildings, Ньюкасл, Ньюри, Newtown Crommelin, Ньютаунабби, Ньютаунардс, Newtownbutler, Newtowncloghoge, Newtownhamilton, Newtownstewart, Nixon's Corner, Newmills

O 
Ома, Ольдергров,  Огафаттен, Огер, Охнаклой

P 
Park, Parkgate, Plumbridge, Pomeroy, Портадаун, Portaferry, Portavogie, Портбаллинтра, Portbraddon, Portglenone, Портраш, Портстьюарт, Poyntzpass

R 
Рандалстаун, Rasharkin, Rathfriland, Ravernet, Richhill, Ringsend, Rock, Rosslea, Rostrevor, Roughfort, Rousky

S 
Сэнтфильд, Sandholes, Scarva, Scotch Street, , Seskinore, Shanmaghery, Shanvey, Sheeptown, Shrigley, Silverbridge, Sion Mills, Sixmilecross, Skea, Spa, Spamount, Springfield, Stewartstown, Stoneyford, Страбан, Straid, Straidarran, Strangford, Stranocum, Strathfoyle, Straw, Swatragh

T 
Tamlaght (Co. Fermanagh), Tamlaght (Co. Londonderry), Tamnamore, Tandragee, Tartaraghan, Teemore, Templepatrick, Tempo, The Birches, Tobermore, Toome, Trillick, Trory, Tullyhogue, Tullyhommon, Tullylish, Tullynacross, Tullywiggan, Tynan

U 
Upper Ballinderry, Upperlands

V 
Мост «Виктория»

W 
Waringsford, Waringstown, Уорренпойнт, Washing Bay, Waterfoot, Whitecross, Whitehead, Whiterock

Нас
Нас
Населённые пункты Северной Ирландии
Север